

Persone 
 Charles Vane (1778-1854) –  III marchese di Londonderry, politico e ufficiale inglese
 Charles Vane-Tempest-Stewart (1852-1915) – VI marchese di Londonderry, politico irlandese
 Frances Anne Vane (1822-1899) – duchessa di Marlborough e marchesa di Blandford 
 Frances Vane-Tempest (1800-1865) – nobildonna inglese
 Francis Vane (1861-1934) – militare inglese, baronetto di Hutton
 Henry Vane il Giovane (... -1662) – politico e teologo inglese
 Henry Vane il Vecchio (1589-1655) – deputato, Segretario di Stato britannico dal 1640 al 1641. 
 Henry Vane (1726-1792) – II conte di Darlington, ufficiale inglese
 John Vane (1927-2004) – biochimico e farmacologo britannico, premio Nobel per la medicina nel 1982
 William Vane (1766-1842) – I duca di Cleveland, politico inglese

Altro 
 Ghiacciaio Vane – nella parte orientale della Terra di Marie Byrd, in Antartide

Pagine correlate 
 Vani (disambigua)
 Vanni